Behind The City Lights est un album live du groupe Punish Yourself sorti en 2003 en téléchargement gratuit sur D-Trash. Il contient plusieurs inédits "ambient" : Slinky (intro de concert), Bikini Bitch, Salvation Is A Last Minute Business ; mais aussi le rare Soul Power Hunter, déclinaison de Night Of The Hunter sur laquelle on peut entendre des emprunts au 21st Century Schizoid Man de King Crimson. Cet album, orienté vers les aspects les plus extrêmes du groupe, donne une image assez fidèle de leur période la plus froide.

Liste des morceaux 

 Slinky / No One To Talk With
 Rock N' Roll Machine
 Suck My TV
 Gimme Cocaine
 I Like It
 Night Of The Hunter
 Old-Brother-Left-Hand
 Nightclub
 Bikini Bitch
 Salvation Is A Last Minute Business / Soul Power Hunter
 They Don't Want You

Notes et références 

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 2003